Maurits van Nassau (1564-1566), zoon van Willem van Oranje en Anna van Saksen.
 Maurits van Nassau (1820-1850), prins van Nassau.
 Maurits van Nassau-Diez (1619-1628), zoon van Ernst Casimir van Nassau-Diez.
 Maurits van Nassau-Ottweiler (1664-1666), zoon van Johan Lodewijk van Nassau-Ottweiler.
 Maurits van Nassau-Saarbrücken (1618-1618), zoon van Willem Lodewijk van Nassau-Saarbrücken.
 Maurits van Nassau-Weilburg (1599-1601), zoon van Lodewijk II van Nassau-Weilburg.

Zie ook 
 Johan Maurits van Nassau-Siegen (1604-1679), graaf en sedert 1652 vorst van Nassau-Siegen (1632-1679), bouwer van het Mauritshuis.
 Maurits Frederik van Nassau-Siegen (1621-1638), zoon van Willem van Nassau-Siegen.
 Maurits Hendrik van Nassau-Hadamar (1626-1679), vorst van Nassau-Hadamar (1653-1679).
 Maurits Lodewijk van Nassau-Dillenburg (1603-1604), zoon van George van Nassau-Dillenburg.
 Maurits van Oranje (1567-1625), politiek en militair leider van de Nederlandse republiek tijdens de opstand tegen Spanje, vanaf 1618 prins van Oranje, zoon van Willem van Oranje en Anna van Saksen.

Doorverwijspagina
 Maurits van (Oranje-)Nassau.